Höffler oder Hoeffler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Johann Hoeffler (1825–1898), deutscher Landschaftsmaler und Zeichner
 Anke Hoeffler, deutsche Ökonomin und Politologin 
 Conrad Höffler (1647–1696), deutscher Komponist und Gambist
 Dietrich Höffler (1934–2020), deutscher Mediziner und Professor
 Felix Höffler (1970–2019), deutscher Ökonom
 Fritz Höffler, deutscher Fußballspieler
 Heinrich Friedrich Höffler (1793–1844), deutscher Maler
 Josef Höffler (1879–1915), deutscher Bildhauer
 Katrin Höffler (* 1977), deutsche Juristin 

Siehe auch:

 Höfler